Kamster (Astropecten irrgularis), een soort uit de familie Astropectinidae
 Kamsterren (Paxillosida), een orde van zeesterren